Тунчжи — багатозначний термін:

 Китайська енциклопедія «Тунчжи» 通志, 12 ст. (династія Сун)
 Цзайчунь (1856—1875), імператор династії Цін із девізом правління Тунчжи 同治
 Реформаторський період, названий за цим девізом правління: Реставрація Тунчжи